Sarai steht für:

 früherer Name der biblischen Erzmutter Sara, siehe Sara (Erzmutter)
 Sarai (Insel), eine indonesische Insel
 Sarai, ein Quellfluss des osttimoresischen Belulik

Orte in Russland:
 Sarai (Stadt), die historische Hauptstadt der Goldenen Horde
 Sarai (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Sarai (Rjasan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Rjasan
 Sarai (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow
 Sarai (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd

Sarai bzw. Sárai ist der Familienname folgender Personen:
 Bijan Djir-Sarai (* 1976), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Tibor Sárai (1919–1995), ungarischer Komponist

Siehe auch:
 Saraj
 Saray